qxt – codice ISO 639-3 della lingua quechua di Santa Ana de Tusi Pasco